Imiona:
Eldar – hebrajskie imię męskie oznaczające dom boży
Eldar – nordyckie imię męskie oznaczające wojownik walczący ogniem
Eldar, Aldar – mongolskie imię męskie oznaczające honor, godność

Osoby noszące imię Eldar:
 Eldar, właśc. Eldar Djangirov – pianista jazzowy
 Eldar Rønning – norweski biegacz narciarski
 Eldar Riazanow – rosyjski reżyser
 Eldar Hasanow – ukraiński szachista
 Eldar Efendijev – estoński polityk
 Eldar Qasımov – azerski piosenkarz

Osoby noszące nazwisko Eldar:
 Ruth Eldar – polskojęzyczna autorka prozy wspomnieniowej poświęconej łódzkiemu gettu

Inne:
 Eldar (album) – debiutancki album jazzowy Eldara Djangirova
 Eldarowie – fikcyjne postaci w literaturze J.R.R. Tolkiena
 Eldarzy – fikcyjna rasa w uniwersum Warhammer 40,000